KKU ist eine Abkürzung für:

 das Kernkraftwerk Unterweser
 die Universität Khon Kaen (Khon Kaen University)
 Kleinst- und Kleinunternehmen

KKU